Бути чи не бути — початкові слова знаменитого монологу Гамлета в однойменній п'єсі Шекспіра (Дія третя, Сцена 1).

Література 
  () — роман 2013 року , який є сучасним переказом історії Гамлета Шекспіра.

Кінофільми 
  :  — французький фільм режисера .
  : Бути чи не бути — антивійськова, антинацистська кінокомедія режисера Ернста Любіча.
  : «Бути чи не бути» — американський фільм режисера .
  : Бути чи не бути — американська воєнна кінокомедія 1983 року режисера Алана Джонсона.
  :  — телесеріал .

Театр 
  — п'єса, написана Ніком Вітбі за мотивами однойменного фільму 1942 року.

Музика 
 1980: Бути чи не бути  — студійний альбом французького композитора Сан-Пре.
 2014 :  — студійний альбом японської групи Nightmare.